Luan (ou Loan) est un prénom d'origine celtique.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Luan (1988-), Luan Michel de Louzã, footballeur brésilien.
 Luan (1990-), Luan Madson Gedeão de Paiva, footballeur brésilien.
 Luan (2002-), Luan Patrick Wiedthauper, footballeur brésilien.
 Luan Garcia ou Luan (1993-), footballeur brésilien.
 Luan Vieira ou Luan (1993-), footballeur brésilien.

Prénom 
 Luan Starova (1941-), écrivain, traducteur et diplomate macédonien d'origine albanaise
 Luan Peters (1946–2017), actrice britannique.
 Luan Rama (1952-), écrivain, journaliste, cinéaste, traducteur et diplomate albanais.
 Luan Jujie (1958-), escrimeuse chinoise.
 Luan Krasniqi (1971-), boxeur kosovar.
 Luan Santana (1991-), chanteur brésilien.
 Luan Santos (1991-), footballeur brésilien.
 Luan Peres (1994-), footballeur brésilien.

Toponymie 
 Le xian de Luan (滦) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine.

Autre 
 Saint Elouan

Homonymie de toponyme
Homonymie de pseudonyme
Homonymie de prénom